Nueva Francia (Santiago del Estero) - plaats in Argentinië
 Francia Nueva - plaats in Veracruz, Mexico
 Nueva Francia (Chiapas) - plaats in Chiapas, Mexico
 La Neva Francia - Argentijnse film
 Nieuw-Frankrijk - voormalige Franse kolonie in Noord-Amerika